Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Hungarian Ladies Open) van 2017 vond plaats van 20 tot en met 26 februari 2017 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Simona Halep was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, de thuisspelende Tímea Babos, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar dubbelspelmaatje, de als tweede geplaatste Tsjechische Lucie Šafářová, in drie sets met een tiebreak in de eerste set. Babos wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Boedapest op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2017. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer was het vijfde reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij het moest afleggen tegen de als derde geplaatste Julia Görges. Haar landgenote Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Tímea Babos en Lucie Šafářová, bereikte de halve finale. Daar lieten zij verstek gaan, wegens dijbeenblessure van Šafářová.

Het als vierde geplaatste duo Hsieh Su-wei en Oksana Kalasjnikova won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Arina Rodionova en Galina Voskobojeva in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Hsieh had daarnaast zeventien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Georgische Kalasjnikova vier.

De Belgische Maryna Zanevska en de in België trainende Russin Irina Chromatsjova bereikten de tweede ronde.

Ook de Nederlandse Demi Schuurs, met Renata Voráčová uit Tsjechië aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 2017
Boedapest